

Personnalités 

 Brian McGrattan (né en 1981), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (né en 1967), flûtiste irlandais ;
 William Terrence McGrattan (né en 1956), évêque de Peterborough puis de Calgary, au Canada.